Plagia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Plagiá (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Lésvou, 
 Plagiá (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Plagiá (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 
 Plágia, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Kilkís, 
 Plagiá (kulle), Sydegeiska öarna, 

Robotskapade Greklandförgreningar